Die Musette ist eine
 Musette (Oboe), eine kurze Variante der Oboe
 Musette de Cour, Dudelsack am französischen Hof
 Musette (Barocktanz), ein Musikstück und Tanz des 18. Jahrhunderts
 Musette (Walzer), französischer Volkstanz des späten 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart